Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») () — государственная автотранспортная служба Украины; обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

Является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра инфраструктуры.

Укравтодор отвечает за состояние автомобильных дорог государственного значения на Украине (международные, национальные, региональные, территориальные), протяжённость которых составляет 46,6 тыс. км.

История 
 В 1918 году при губернских и уездных Советах России были созданы дорожные — Упшосс, на Украине — Юзшосс.
 В 1921 году Упшосс и Юзшосс были переданы в Центральное управление местного транспорта (ЦУМТ) Народного Комиссариата Путей Сообщения (НКПС). В его системе было создано Украинское управление местного транспорта (Укрумт).
 В 1928 году функции Наркомата по планированию и регулированию дорожного хозяйства и автомобильного транспорта были возложены на народный комиссариат путей сообщения. Строительство, ремонт и обслуживание дорог государственного и местного значения на Украине было возложено на Главдортранс УССР и областные, окружные, районные Дортрансы.
 В 1936 году Главдортранс УССР был реорганизован в Ушосдор УССР.
 В 1938 году строительство и эксплуатация дорог республиканского, областного и местного значения было передано во вновь организованное Главное дорожное управление при РНК УССР (Главдорупр). В середине 1945 года в составе Главдорупра было 25 областных и 795 районных дорожных отделов.
 В ноябре 1968 года Указом Президиума Верховного Совета УССР было создано республиканское Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог УССР.
 Постановлением Совета Министров Украины от 22 августа 1990 года № 210 — был создан Украинский государственный концерн по строительству, ремонту и обслуживанию автомобильных дорог (Укрдорстрой), который стал правопреемником Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог УССР.
 В 1993 году Укрдорстрой был ликвидирован, все предприятия и организации входившие в состав концерна согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 30.01.1993 № 72 были переданы в сферу ведения Министерства транспорта Украины.
 Указом Президента Украины 8 сентября 1994 года № 510/94 была создана Украинская государственная корпорация строительству, ремонту и обслуживанию автомобильных дорог — «Укравтодор», куда вошли предприятия и организации, ранее переданные в Министерство транспорта Украины.
 В 1995 году корпорация «Укравтодор» согласно Указу Президента Украины от 27.12.1995 № 1186/95 вошла в систему Министерства транспорта Украины.
 В 2001 году Указом Президента Украины от 08.11.2001 № 1056/2001 корпорация в составе Министерства транспорта Украины была ликвидировна и создана новая Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

Начиная с 2002 года дорожное хозяйство Украины начало переход на инновационную модель развития, в результате которого разграничены функции государственного и хозяйственного управления: функции государственного управления возложены на Государственную службу автомобильных дорог Украины, а функции хозяйственного управления — на ОАО Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины».

В 2013 году министр инфраструктуры Владимир Козак заявил о планах лишить «Укравтодор» функций контроля и финансирования строительства дорог. До сих пор эту идею блокировал бывший глава госслужбы Владимир Демишкан, но после его ухода в Раду есть шансы провести эту реформу.

В июле 2022 года агентство Reuters сообщило о наличии у компании «Укравтодор» обязательства по купонной выплате к векселю на 700 миллионов долларов со сроком погашения в 2028 году. По данным агентства, невыплата по обязательству будет означать суверенный дефолт Украины. Сообщается, что Киев попросил держателей облигации об отсрочке платежа на два года.

Глава агентства 
16 сентября 2015 года глава Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» Сергей Пидгайный подал в отставку, написав заявление на увольнение по собственному желанию.
16 сентября 2015 Кабинет министров Украины уволил С. Пидгайного (распоряжение КМУ № 958-р от 16 сентября 2015 г.).

7 октября 2015 года Кабинет министров Украины назначил главой «Укравтодора» Андрея Батищева (распоряжении Кабмина № 1044-р от 7 октября 2015 года). 
1 июня 2016 года Кабинет министров Украины уволил А. Батищева по собственному желанию.

19 октября 2016 года Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности главы «Укравтодора» бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака.

2 октября 2019 года Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности главы «Укравтодора» Олега Федоренко.

19 ноября 2019 года Кабинет министров Украины назначил главой «Укравтодора» Александра Кубракова (распоряжение КМУ № 1046-р от 15 ноября 2019 г.).

Адрес 
03680 МСП, г. Киев−150, ул. Физкультуры, 9.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Автомобильные дороги Украины
Государственные агентства Украины
Министерство инфраструктуры Украины
Министерство транспорта и связи Украины